The Still Alarm kan henvise til

 The Still Alarm (film fra 1911), en amerikansk stumfilm
 The Still Alarm (film fra 1918), en amerikansk stumfilm